George Cooke ist der Name folgender Personen:
* George Cooke (Politiker, † 1652) († 1652), britischer Kolonialpolitiker in Massachusetts
 George Cooke (Barrister) (1645–1740), britischer Barrister
 George Cooke, 3. Baron Wheatley Hall (1662–1732), britischer Politiker
 George Cooke (Politiker, † 1768) († 1768), britischer Politiker
 George Cooke (General) (1768–1837), britischer Generalmajor
 George Cooke (Graveur) (1781–1834), britischer Graveur
 George Cooke (Maler) (1793–1849), US-amerikanischer Maler
 George Cooke (Politiker, 1869) (1869–1938), australischer Politiker 
 George Cooke (Ruderer) (1906–1941), neuseeländischer Ruderer
 George Alfred Cooke (1843–1926), britischer Illusionskünstler
 George Anderson Cooke (1869–1938), US-amerikanischer Richter
 George Albert Cooke (1865–1939), britischer Geistlicher und Theologe
 George Atwell Cooke, kanadischer Jurist und Politiker
 George Edwin Cooke (1883–1969), US-amerikanischer Fußballspieler 
 George Frederick Cooke (1756–1812), britischer Schauspieler
 George Leigh Cooke (um 1779–1853), britischer Mathematiker und Priester
 George William Cooke (1916–1992), britischer Chemiker
 George Willis Cooke (1848–1923), US-amerikanischer Geistlicher und Gelehrter
 George Wingrove Cooke (1814–1865), britischer Jurist und Historiker

Siehe auch:
 George Cook